Deutscher Freiheitssender ist der Name zweier Hörfunksender:

Deutscher Freiheitssender 29,8, eine spanische Radiostation, die sich Ende der 1930er Jahre in deutscher Sprache an die Bevölkerung des Deutschen Reiches richtete
Deutscher Freiheitssender 904, DDR-Sender aus der Zeit des Kalten Kriegs